
Der BMW 4er ist eine Modellreihe des Herstellers BMW. Die Baureihe ging 2013 aus den Coupé und Cabriolet-Varianten des BMW 3er hervor.

Bisher gab es folgende Modellreihen des BMW 4er:
 BMW F32 (erste Generation, 2013–2021)
 BMW G22 (zweite Generation, seit 2020)

Die Baureihen im Überblick

Konzeptfahrzeuge

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 126.877 BMW 4er (inkl. 3.966 BMW i4) neu zugelassen worden. Mit 20.325 Einheiten war 2015 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Zeitleiste der Modellvarianten des BMW 4er

Weblinks 

 Offizielle Website des BMW 4er

Einzelnachweise 

4er
Pkw-Modell
Fahrzeug der Mittelklasse
Coupé
Cabriolet
Limousine